Termenul Montserrat poate refera la:
 Montserrat — insula și statul din Caraibe
 Muntele Montserrat — muntele și mănăstirea romano-catolică în Catalonia, Spania
 Colegiul de Artă Montserrat — școala de artă în Beverly, Massachusetts, SUA
 Montserrat — orașul în Lancashire, Regatul Unit
 Montserrat — regiunea în Trinidad și Tobago